HKP steht für:
 Häusliche Krankenpflege
 Hartkapseln
 Heereskraftfahrpark
 Heil- und Kostenplan (Zahnmedizin)
 HTTP Keyserver Protocol

HKP